Апостольский нунций в Неаполитанском королевстве (в XIX веке в королевстве Обеих Сицилий) или Апостольский нунций в Неаполе — бывший церковно-дипломатический пост Святого Престола, представлявший интересы Папства в Неаполитанском королевстве, а затем в королевстве Обеих Сицилий. Данный дипломатический пост занимал церковно-дипломатический представитель Святого Престола в ранге посла. Резиденция Апостольской нунциатуры в Неаполитанском королевстве, а затем в королевстве Обеих Сицилий находилась в Неаполе, во дворце апостольских нунциев, на виа Толедо, дом 552.

История 
Точная дата учреждения апостольской нунциатуры в Неаполе неизвестно, но скорее всего с XVI века.

В течение XVII века и особенно первой половины XVIII века большинство апостольских нунциев в Неаполе были выбраны из числа местного духовенства или из государств, подверженных испанскому владычеству.

Апостольские нунции в Неаполе, особенно в XVII веке, всегда имели роли политического господства, и даже среди них были двое будущих понтификов: Иннокентий X и Климент X.

Последним апостольским нунцием в Неаполе был Пьетро Джаннелли, который закрыл нунциатуру 6 сентября 1860 года, в тот же день, когда король со своим двором уехал из Неаполя в Гаэту.

Апостольские нунции в Неаполитанском королевстве

Апостольские нунции

XIV — XV века 
 Анджело Мария д'Анна — (1384 — 1389);
 Бартоломео Улиари — (18 декабря 1389 — 1396);
...
 Стефано Нардини — (1467);
...
 Пьетро Мензи — (1487 —?).
...

XVI век 
 Джованни Руффо ди Теодоли — (24 апреля 1505 — 1511);
 Оттавиано Гуарино — (1514 — ?);
 Массимо Бруно Корвино — (1518 — ?);
 Джироламо Аурилиа — (1525 — ?);
 Джироламо Чентелле — (? — 1528);
 Фабио Арселла — (1528 — 1534);
 Томмазо Караччоло — (1534 — август 1535)
 Фабио Арчелла — (11 августа 1535 — апрель 1537);
 Франческо Гуастаферро — (апрель 1537 — 1541);
 Бартоломео Капобьянко — (1541 — июнь 1544);
 Джироламо Саули — (июнь 1544 — декабрь 1545);
 Берардо де Сантис — (11 декабря 1545 — май 1546);
 Бартоломео Капобьянко — (май 1546 — ноябрь 1549);
 Бартоломео Капраника — (8 ноября 1549 — ?);
 Паоло Фабио Каппеллетто — (? — 1554);
 Пьетро Камаяно — (12 октября 1554 — 1555);
 Марко Антонио Саули — (1555 — август 1558);
 Джулио Павезе — (август 1558 — июнь 1560, в отставке);
 Паоло Одескальки — (15 июня 1560 — 4 сентября 1561, в отставке);
 Николо Фиески — (4 сентября 1561 — 15 декабря 1564, в отставке);
 Антонио Скарампи — (15 декабря 1564 — 15 мая 1566, в отставке);
 Чиприано Паллавичини — (15 мая 1566 — 23 ноября 1566, в отставке);
 Паоло Одескальки — (15 января 1567 — 27 февраля 1568 — назначен епископом Пенне);
 Чезаре Брумано — (февраль 1568 - 18 ноября 1570, в отставке);
 Алессандро Симонетта — (18 ноября 1570 — 9 ноября 1572, в отставке);
 Антонио Мария Саули — (9 ноября 1572 — 15 октября 1577, в отставке);
 Лоренцо Кампеджи — (октябрь 1577 — 5 января 1580 — назначен апостольским нунцием в Венеции);
 Фантино Петриньяни — (5 января 1580 — 9 февраля 1581, в отставке);
 Сильвио Савелли — (9 февраля 1581 — 2 июня 1585, в отставке);
 Джулио Россини — (2 июня 1585 — июль 1587, в отставке);
 Маркантонио Бизони — (10 июля 1587 — 20 мая 1589, в отставке);
 Алессандро Глорьери — (20 мая 1589 — май 1591);
 Джерманико Маласпина — (3 мая 1591 — 21 декабря 1591, в отставке);
 Пьетро Асторджо (21 декабря 1591 —  март 1592).

XVII век 
 Якопо Альдобрандини — (март 1592 — 10 марта 1605, до смерти);
 Гульельмо Бастони — (1 декабря 1605 — январь 1609, до смерти);
 Валерио Мути — (12 января 1609 — 19 марта 1610, до смерти);
 Деодато Джентиле — (29 марта 1610 — апрель 1616, до смерти);
 Паоло Эмилио Филонарди — (19 апреля 1616 — 26 марта 1621, в отставке);
 Джамбаттиста Памфили — (26 марта 1621 — 26 марта 1625, в отставке);
 Лоренцо Трамалло — (март 1625 — 15 мая 1626 — временно апостольский интернунций);
 Антонио Диас — (31 марта или 15 мая 1626 — 1627, в отставке);
 Чезаре Монти — (17 апреля 1627 — 1628, в отставке);
 Алессандро Бики — (29 мая 1628 — июнь 1630, в отставке);
 Николас Энрикес де Эррера — (8 июня 1630 — 1639, в отставке);
 Лоренцо Трамалло — (26 марта 1639 — 25 ноября 1644, в отставке);
 Эмилио Бонавентура Альтьери — (25 ноября 1644 — 29 октября 1652, в отставке);
 Алессандро Сперелли — (24 октября 1652 — сентябрь 1653, в отставке);
 Джулио Спинола — (4 октября 1653 — ?);
 Джулио Спинола — (4 октября 1658 — 10 июля 1665 — назначен апостольским нунцием при императоре Священной Римской империи);
 Бернардино Роччи — (16 июня 1665 — 1667);
 Марко Галли — (19 февраля 1668 — 1671);
 Маркантонио Винчентини — (26 января 1671 — 28 ноября 1682, в отставке);
 Джулио Муцио (или Мути) Пападзурри — (1682 — 1690);
 Лоренцо Казони — (4 марта 1690 — январь 1702).

XVIII век 
 Джамбаттиста Патрици — (17 февраля 1702 — 20 декабря 1707 — назначен генеральным казначеем Апостольской Палаты);
 Алессандро Альдобрандини — (20 декабря 1707 — июнь 1713 — назначен апостольским нунцием в Венеции);
 Джероламо Алессандро Вичентини — (17 июня 1713 — 5 августа 1723, до смерти);
 Винченцо Антонио Алеманни Нази — (2 декабря 1723 — 20 декабря 1730 — назначен апостольским нунцием в Испании);
 Раньеро Феличе Симонетти — (23 декабря 1730 — 9 сентября 1743 — назначен губернатором Рима и вице-камерленго Святой Римской Церкви);
 Луиджи Гуалтерио — (21 марта 1744 — 2 марта 1754 — назначен апостольским нунцием во Франции);
 Ладзаро Опицио Паллавичино — (21 мая 1754 — 9 февраля 1760 — назначен апостольским нунцием в Испании);
 Джузеппе Локателли — (11 января 1760 — 25 ноября 1763, до смерти);
 Томмазо Баттилоро — (июль 1764 — июль 1765, в отставке);
 Гвидо Кальканьини — (22 февраля 1765 — 20 мая 1776 — назначен префектом Папского Дома).
...

XIX век 
…
 Алессандро Джустиниани — (26 апреля 1822 — 24 апреля 1827 — назначен апостольским нунцием в Португалии);
 Луиджи Амат ди Сан Филиппо и Сорсо — (24 апреля 1827 — 13 ноября 1832 — назначен апостольским нунцием в Испании);
 Габриэле Ферретти — (22 июля 1833 — 23 мая 1837 — назначен епископом Монтеьясконе и Корнето);
 Фабио Мария Асквини — (22 декабря 1837 — 4 марта 1839 — назначен секретарём Священной Конгрегации по делам епископов и монашествующих);
 Камилло ди Пьетро — (27 июля 1839 — 7 февраля 1844 — назначен апостольским нунцием в Португалии);
 Антонио Гарибальди — (7 февраля 1844 — 30 сентября 1850 — назначен апостольским нунцием во Франции);
 Инноченцо Феррьери — (30 сентября 1850 — 16 июня 1856 — назначен апостольским нунцием в Португалии);
 Пьетро Джанелли (18 марта 1858 — 6 сентября 1860, в отставке).

Ссылки 
 Henry Biaudet, Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu'en 1648, Helsinki 1910, pp. 97, 115, 130, 145, 160, 175, 190, 205, 220, 235;
 Giuseppe de Marchi, Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956, Roma 1957, pp. 174-177.

См. также 
 Апостольский нунций в Венеции;
 Апостольский нунций в Милане;
 Апостольский нунций в Тоскане;
 Апостольский нунций в Турине.